RAGE se može odnositi na:

 Rockstar Advanced Game Engine, računarska igra
 RAGE (receptor), transmembranski protein